DIB:
 .dib — расширение файла BMP.
 Облигация развивающего воздействия () — см. Социальная облигация.